Capniella är ett släkte av bäcksländor. Capniella ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småbäcksländor
Capniella